Valla ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd-Liv Valla (* 1948), norwegische Politikerin
 Giorgio Valla (1447–1499), italienischer Humanist und Übersetzer
 Joseph Valla CO (um 1720–1790), französischer römisch-katholischer Ordenspriester und Philosoph
 Kristin Hille Valla (* 1944), norwegische Politikerin
 Lorenzo Valla (um 1406–1457), italienischer Humanist und Kanoniker
 Marie-Laure Valla, französische Szenenbildnerin
 Trebisonda Valla (1916–2006), italienische Leichtathletin

Siehe auch:
 Vala
 Walla